Das Mixed der Australasian Championships 1922 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Das Finale gewannen John Hawkes/Esna Boyd mit 6:1 und 6:1 gegen H. Utz/Lorna Utz.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Mixed
1922